Shilin Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shilin (socken i Kina, Anhui), 
 Shilin (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar